Миодраг Миленковић (Београд, 24. августа 1994) српски је фудбалер. Висок је 179 центиметара и игра у везном реду.

Статистика

Клупска 

 Ажурирано 6. маја 2019. године.

Трофеји и награде 
Жарково
 Српска лига Београдː 2017/18.

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1994.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Сопота
Фудбалери Хајдука Београд
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери Радничког Београд
Фудбалери Жаркова
Фудбалери Новог Пазара
Фудбалери Радничког 1923
Фудбалери Прве лиге Србије
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери БАСК Београда